Jakub Minárik (né le  à Topoľčany en Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Topoľčany, il commence sa carrière dans l'Extraliga slovaque en 2018 avec le HK Nitra.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2018-2019 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 15|| 1|| 1|| 2|| 4|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2018-2019 || HC Topoľčany || 1.liga slovaque || 5|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Slovaquie M20 || Extraliga slovaque || 11|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Slovaquie M20 || 1.liga slovaque || 5|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 46|| 6|| 5|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 48|| 8|| 7|| 15|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || HK Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 39|| 6|| 8|| 14|| 10|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2

Au niveau international 

| 2020 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"| Huitième place
|-
| 2022 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -4|| align="left"| Huitième place

Références 

Naissance en juillet 2000
Naissance à Topoľčany
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HK Nitra